L'édition 2007 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 9 au , sur gazon. Elle appartient à la catégorie ATP International Series.

Faits marquants 
 Fabrice Santoro remporte le tournoi en simple en battant en finale Nicolas Mahut. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Jordan Kerr et Jim Thomas s'imposent en finale face à Nathan Healey et Igor Kunitsyn. Il s'agit chacun de leur  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en juillet 2007